Ґлеґ — весняна гра в українців.
 Глег — гарячий напій з червоного вина з додаванням прянощів, поширений в період Різдва у Швеції, Фінляндії та Естонії.
 Ґляґ/Ґлеґ — вміст шлунку маленького теляти, яким відквашують молоко.

Примітки